Die Aradschin chumb 2012/13 war die 21. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde erstmals seit 1996/97 nicht mehr im Kalenderjahr ausgetragen. Die Saison begann am 10. April 2012 und endete am 13. Mai 2013.

Modus 
Zehn Vereine spielten an insgesamt 36 Spieltagen jeweils viermal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Tabelle 2012/13 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13